Zinnen ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Zinnen LU, Weiler in der Gemeinde Weggis, Kanton Luzern, Schweiz, direkt am Vierwaldstättersee gelegen

Zinnen ist der Familienname folgender Personen:
 Johann-Anton Zinnen (auch: Jean-Antoine Zinnen; 1827–1898), deutsch-luxemburgischer Musiker und Komponist

Siehe auch:
 Zinne
 Zinn, Substantiv zum Eigenschaftswort zinnen